Анна-Лена Гренефельд і Квета Пешке були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.
Кароліна Плішкова і Крістина Плішкова виграли титул, у фіналі перемігши пару Габріела Дабровскі і Алісія Росольська з рахунком 7–6(8–6), 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Generali Ladies Linz, парний розряд
2013
Generali Ladies Linz, парний розряд